Katsuura ist der Name:
 einer Stadt in der Präfektur Chiba: Katsuura (Chiba)
 eines Lehens mit Sitz in dieser: Katsuura (Han)
 einer Gemeinde in der Präfektur Tokushima: Katsuura (Tokushima)